Mehdi Merghem est un footballeur français né le  à Aubervilliers. Il évolue à l'En avant Guingamp.

Biographie 

Merghem fait ses débuts professionnels le , lors d'une rencontre de Ligue 2 opposant son club formateur de Châteauroux au Stade Brestois 29. Il inscrit son premier but en Ligue 2 le , lors de la réception de l'AS Nancy-Lorraine.

Le , il s'engage avec l'En Avant de Guingamp pour une durée de trois saisons et demie.

Le , il débute en Ligue 1 en tant que titulaire face au Dijon FCO ( journée, victoire 1-0).  Il est titulaire à neuf reprises sur cette deuxième partie de saison qui voit le club breton être relégué en Ligue 2.

Statistiques

Palmarès 
 EA Guingamp

Finaliste de la Coupe de la Ligue 2018-2019
Champion de national 2016-2017 avec LBC [Chateauroux]

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de LB Châteauroux
Joueur de l'En avant Guingamp
Naissance en juin 1997
Naissance à Aubervilliers